Neti (yoga), term uit de yoga
Neti (ras), fictief ras uit de Star Wars-reeks